El término asedio de Jaén hace referencia a los asedios a los que ha sido sometida durante su historia la ciudad de Jaén:

 Asedio de 1225
 Asedio de 1230
 Asedio de 1245-1246